Epafrodit, llibert romà d'August
 Epafrodit, llibert de l'emperador Neró 
 Marc Metti Epafrodit, escriptor grec